Conosciuta anche come Isabella d'Angiò, era figlia di Carlo I d'Angiò re di Napoli e Beatrice di Provenza.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.
 Hóman, B. y Szekfű, Gy. (1935). Magyar Történet. Budapest, Hungría: Király Magyar Egyetemi Nyomda.
 Brigitte Sokop: Stammtafeln europäischer Herrscherhäuser. 3. Aufl. Wien 1993.
 Tanja Michalsky: Memoria und Repräsentation. Die Grabmäler des Königshauses Anjou in Italien, Band 157 von Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte Kritische Studien Zur Geschichtswissenschaft, S. 267, Vandenhoeck & Ruprecht, 2000. (ISBN 9783525354735)

Collegamenti esterni 

Angioini (Napoli)
Angioini (Ungheria)
Arpadi
Elisabetta
Domenicani italiani